Киевская городская электричка () — кольцевой маршрут городской электрички в Киеве в пределах киевского железнодорожного узла. Маршрут проходит через центральный железнодорожный вокзал и станцию Дарница и имеет пересадку на все линии киевского метро и скоростного трамвая.

Остановки 
Все остановочные пункты киевской кольцевой электрички имеют высокие пассажирские платформы, кроме о/п Троещина-2 (низкая платформа в направлении «по часовой стрелке» — на Дарницу; напротив места остановки первого вагона имеется короткая высокая платформа) и станции Киев-Демеевский.
В то же время используемые поезда ЭР9 и ЭД9М рассчитаны на посадку как с высоких, так и низких платформ, поэтому между краем высокой платформы и полом тамбура имеется широкий зазор, затрудняющий посадку и высадку, особенно для пассажиров с ограниченной мобильностью.

Также большинство остановочных пунктов требует прохода по лестницам, в том числе довольно высоким. Небольшое число остановочных пунктов имеет выходы без перепада высот или с пандусами, некоторые имеют лифты.

Режим работы 
Киевская кольцевая электричка ходит по киевскому железнодорожному кольцу (Святошин — Почайна — Дарница — Киев-Пасс. — Святошин) в обоих направлениях («по часовой стрелке» и «против часовой») в течение всего дня: первые поезда отправляются со станций Дарница и Святошин в 5:30, а последние — в 21:30; последние поезда от центрального железнодорожного вокзала уходят в 21:56 на Дарницу и в 22:04 на Святошин. Интервал движения поездов составляет 1 час; в рабочие дни в часы пик ( и ) он сокращается до 30 минут.

Время следования между Святошином и Дарницей составляет 50 минут, стоянка на ст. Святошин и Дарница (где происходит смена направления движения) — около 10 минут.

Точное расписание движения кольцевой электрички можно узнать на сайте ЮЗЖД.

Оплата проезда 
Проезд на киевской кольцевой электричке стоит 15 грн, провоз велосипеда, самоката или иного лёгкого персонального транспорта — 7,5 грн.

Билеты можно приобрести в поезде у разъездного кассира либо в чат-боте «Укрзалізниці» (Viber, Telegram, Facebook Messenger, Apple Messages). Так же на 17 из 20 станциях расположены валидаторы, при помощи которых можно оплатить проезд транспортной или банковской картой, или же любым устройством с NFC

Абоненские билеты («проездные») «Киевпасстранса» на маршруте киевской кольцевой электрички не действуют.

Льготники

Подвижной состав 
В настоящее время (с марта 2022) маршрут кольцевой электрички обслуживают электропоезда ЭР9М и ЭД9М «пригородной» компоновки: с расположением сидений поперёк салона по схеме «3+3» и узким проходом между ними, с тамбурами, отделёнными от салона дверями, и с туалетами в немоторных вагонах. В головных вагонах имеются туалеты для людей с ограниченными физическими возможностями и оборудованы отсеки для провоза велосипедов.

Подвижной состав городской электрички ранее 
Первыми составами городской электрички, запущенной в 2009 году, были ЭПЛ9Т с тремя дверями по борту и салонами, переделанными в компоновку сидений в ряд вдоль обоих бортов и широким пространством посередине вагона для стоящих пассажиров — подобно вагонам метро. В перегородках между салоном и тамбуром были устроены широкие проёмы без дверей, чтобы ускорить высадку и посадку пассажиров на остановках.

Такая компоновка оказалась довольно неудобной для пассажиров: стоящие пассажиры «нависали» над сидящими лицом к ним; пассажирам небольшого роста было неудобно держаться за поручни, расположенные горизонтально высоко над головой, а пассажиры большого роста, вставая с сидений, нередко ударялись об эти поручни головой; пассажиры, стоящие по центру прохода, не могли дотянуться до поручней, расположенных по сторонам, потому что вагон электрички имеет гораздо бо́льшую ширину, чем вагон метро аналогичной компоновки.

Поэтому впоследствии перешли к компоновке салонов составов городской электрички с поперечным расположением сидений по схеме «2+2» и широким проходом вдоль салона, вмещавшим стоячих пассажиров в периоды высокой загрузки. В салонах немоторных вагонов на месте туалетов были устроены места с подставками для провоза велосипедов.

Изначально количество вагонов в составах доходило до 8, но по мере ухудшения их технического состояния составность сокращалась до 6, а потом и до 4 вагонов (2 секции — минимальная технически составность электропоездов ЭР9 и ЭПЛ9Т).

История 

По состоянию на начало 2022 года городская электричка пребывала в плачевном состоянии. Техническое состояние подвижного состава было плохим. Интервалы движения заметно возросли. Рейсы нередко отменялись по техническим причинам. Из расписания были исключены многие нитки, образовалась выраженная асимметрия в движении по разным направлениям кольца: утром значительно преобладало движение в одном направлении, а вечером — в противоположном.

В конце февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения, движение городской электрички было закрыто в связи с наступлением российских войск на Киев и обстрелами с воздуха.

Современное состояние 
21 марта 2022 года «Укрзалізниця» запустила челночный маршрут электрички Святошин — Центральный вокзал — Дарница, который включал станции, ранее не входящие в число остановок: Святошин, Протасов Яр и Киев-Демеевский. Новый маршрут сразу же стал популярным, потому что очень облегчал сообщение с левым берегом в условиях перекрытия мостов через Днепр и существенного ограничения работы общественного транспорта, в том числе метро.

С 28 марта был запущен кольцевой маршрут электрички, имеющий новую остановку на станции Киев-Днепровский.
19 апреля был открыт остановочный пункт Киевская Русановка.

С 26 апреля интервал движения кольцевой электрички в часы пик утром и вечером был уменьшен до 30 минут; с 27 июня получасовой интервал в часы пик действует только в рабочие дни.

С 8 мая остановка поездов кольцевой электрички на станции Дарница перенесена с выделенного остановочного пункта в западной части станции на 7 и 8 пути около 4-й платформы, путь к которой лежит через пешеходный тоннель, идущий от здания пригородного вокзала — тот же, что ведёт к платформам, куда прибывают пригородные поезда и поезда дальнего следования. Целью переноса заявлено удобство пересадки на другие поезда и упрощение доступа со стороны улицы Алматинской.

История стоимости проезда 
Изначально одна поездка в городской электричке стоила 1,70 гривны. Также существовал комбинированный билет стоимостью 2 гривны на городскую электричку и подвозочные автобусы № 59, 60, 61 или трамваи № 4, 5.

После повышения стоимости проезда в городском транспорте Киева 7 февраля 2015 года билет на одну поездку на ГЭ стоил 4 гривны, а комбинированный разовый билеты на проезд на ГЭ и транспорте, соединяющем станции ГЭ с Троещиной (трамвай, автобус или троллейбус), стоил 6 грн. Месячный абонементный билет («проездной») без ограничения числа поездок стоил 160 грн.
Билеты старого образца (выпущенные до подорожания проезда) оставались действительными до конца февраля 2015 года.

С 15 июля 2017 года года стоимость билета на одну поездку на ГЭ повысилась до 5 гривен, а комбинированного разового билета на проезд на ГЭ и транспорте (трамвай, автобус или троллейбус), соединяющем станции ГЭ с Троещиной, до 7 грн. Месячный абонементный билет («проездной») без ограничения числа поездок стоил 190 грн.

14 июля 2018 года произошло очередное повышение стоимости проезда до 8 грн.

Эта стоимость оставалась неизменной до самого закрытия движения в связи со вторжением России в Украину в конце февраля 2022 года.

После передачи киевской городской электрички под управление «Укрзализныци» одна поездка стала стоить 15 гривен — обычная стоимость проезда на пригородной электричке в пределах одной тарифной зоны. Провоз багажа, велосипедов и самокатов оплачивается дополнительно в размере 7,50 грн.

Перспективы развития 
Открытие новых станций городской электрички планировалось после 2013 года. Однако, по состоянию на 2017 год, маршрут движения остается прежним.

С 29 октября 2010 года также открыт маршрут дизель-поезда сообщением Киев-Петровка — Вышгород. В сентябре 2011 года движение поездов на этом направлении было временно приостановлено из-за аварии и ремонта, впоследствии маршрут отменили окончательно из-за низкого пассажиропотока.

Ссылки

Примечания

См. также 
 Львовский городской рельсовый автобус
 Московское центральное кольцо

Железнодорожный транспорт Киева
Появились в 2009 году на Украине
Городские поезда Украины